Saint-Pierre désigne de nombreux lieux, un patronyme français, des édifices religieux ou autres, nommés en mémoire de l'apôtre saint Pierre.

Patronyme 

 Annette Saint-Pierre (vers 1930-), femme de lettres canadienne ;
 Arthur Saint-Pierre (1885-1959), professeur, journaliste et sociologue québécois ;
 Colombe St-Pierre (1977- ), chef cuisinière et restauratrice québécoise
 Christiane Saint-Pierre (1949-), professeure, écrivaine et dramaturge canadienne ;
 Christine St-Pierre (1953-), journaliste, puis ministre québécoise ;
 Dominique Saint-Pierre (1940-), homme politique français ;
 Eustache de Saint Pierre (), un des six bourgeois de Calais ;
 François Saint-Pierre (1917-), écrivain et journaliste français ;
 François Saint-Pierre (1960-), avocat français ;
 Georges St-Pierre (1981-), pratiquant canadien d'arts martiaux mixtes ;
 Guy Saint-Pierre (1934-2022), ingénieur, homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Ingrid St-Pierre (1985-) auteure-compositrice-interprète québécoise ;
 Isabelle St-Pierre, conteuse québécoise ;
 Isaure de Saint Pierre, journaliste et écrivain français, fille de Michel de Saint Pierre ;
 Jean Saint-Pierre, (1884-1951), prélat catholique français, évêque auxiliaire de Carthage ;
 Julie Saint-Pierre, (1962-), actrice québécoise ;
 Julie St-Pierre, (1986-), animatrice de télévision et chanteuse québécoise ;
 Kim St-Pierre (1978-), joueuse de hockey sur glace québécoise ;
 Marcel Saint-Pierre (1944-2021), peintre canadien ;
 Marie-Josée Saint-Pierre (1978-), réalisatrice et productrice québécoise de cinéma d'animation ;
 Mère Marie de Saint-Pierre (1838-1924), religieuse française ;
 Michel de Saint Pierre (1916-1987), écrivain français, père d'Isaure de Saint Pierre ;
 Natasha St-Pier (1981-), chanteuse, de son vrai nom Natasha Saint-Pierre ;
 Nicolas St-Pierre (1985-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Raymond Saint-Pierre (1949-), journaliste québécois ;
 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), écrivain et botaniste français ;
 Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743), écrivain et diplomate français ;
 Jean-Paul Le Gardeur, sieur de Saint-Pierre (1661-1724), officier de marine canadien ;
 Claude Lempereur de Saint-Pierre, (1782-1859), homme politique français.

Toponymes

Leeuw-Saint-Pierre, commune flamande située en périphérie bruxelloise
 Woluwe-Saint-Pierre, commune située dans la Région de Bruxelles-Capitale
 Saint-Pierre, section de la commune belge de Libramont-Chevigny située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
 Saint-Pierre-sur-la-Digue, quartier de Bruges

Saint-Pierre, village de Nouvelle-Écosse

Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord
 Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie
 Saint-Pierre, ancienne municipalité dans le secteur de Lachine, île de Montréal
 Saint-Pierre, dans Lanaudière
 Saint-Pierre, en Montérégie
 Saint-Pierre-Baptiste, dans le Centre-du-Québec
 Saint-Pierre-de-Broughton, en Beauce
 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, dans la Capitale-Nationale
 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, sur la Côte-du-Sud
 Saint-Pierre-de-Lamy, dans le Témiscouata
 Saint-Pierre-de-Véronne, ancien nom de Pike River en Montérégie
 Saint-Pierre-les-Becquets, dans le Centre-du-Québec
 Rivière Saint-Pierre, en Montérégie
 Rivière de Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie



9 communes françaises 
 Saint-Pierre, dans les Alpes-de-Haute-Provence ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre, dans le Cantal
 Saint-Pierre, dans la Haute-Garonne
 Saint-Pierre, dans le Jura
 Saint-Pierre, dans la Marne ; gentilé : Saint-Pierrots
 Saint-Pierre, dans le Bas-Rhin
 Saint-Pierre, en Martinique ; gentilé : Pierrotains
 Saint-Pierre, à La Réunion ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre, chef-lieu de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  gentilé : Saint-Pierrais

Anciennes communes françaises 
 Saint-Pierre, en Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Saint-Martin-des-Bois

Plus de 150 autres communes françaises ont Saint-Pierre dans leur nom 
 Crouy-Saint-Pierre, dans la Somme
 
 La Rue-Saint-Pierre, dans l'Oise
 La Rue-Saint-Pierre, dans la Seine-Maritime 
 Saint-Pierre-à-Arnes, dans les Ardennes
 Saint-Pierre-Aigle, dans l'Aisne
 Saint-Pierre-Avez, dans les Hautes-Alpes ; gentilé : Saint-Pierre-Avéziens
 Saint-Pierre-Azif, dans le Calvados
 Saint-Pierre-Bellevue, dans la Creuse
 Saint-Pierre-Bénouville, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Bénouvillais
 Saint-Pierre-Bois, dans le Bas-Rhin
 Saint-Pierre-Brouck, dans le Nord ; gentilé : Saint-Pierrebrouckois
 Saint-Pierre-Canivet, dans le Calvados
 Saint-Pierre-Chérignat, dans la Creuse
 Saint-Pierre-Colamine, dans le Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie ; gentilé : Saint-Pierrains
 Saint-Pierre-d'Allevard, dans l'Isère; gentilé : Saint-Pierrains
 Saint-Pierre-d'Alvey, en Savoie
 Saint-Pierre-d'Amilly, dans la Charente-Maritime ; gentilé : Pierritains 
 Saint-Pierre-d'Argençon, dans les Hautes-Alpes
 Saint-Pierre-d'Arthéglise, dans la Manche
 Saint-Pierre-d'Aubézies, dans le Gers ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-d'Aurillac, en Gironde
 Saint-Pierre-d'Autils, dans l'Eure ; gentilé : Pétrusiens
 Saint-Pierre-de-Bailleul, dans l'Eure
 Saint-Pierre-de-Bat, en Gironde ; gentilé : Pétrusquins
 Saint-Pierre-de-Belleville, en Savoie
 Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire ; gentilé : Pétribovins
 Saint-Pierre-de-Bressieux, dans l'Isère ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-de-Buzet, en Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Cernières, dans l'Eure
 Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône ; gentilé : Saint-Pierrards
 Saint-Pierre-de-Chartreuse, dans l'Isère ; gentilé : Chartroussins
 Saint-Pierre-de-Chérennes, dans l'Isère
 Saint-Pierre-de-Chevillé, dans la Sarthe
 Saint-Pierre-de-Chignac, en Dordogne ; gentilé : Chignacois
 Saint-Pierre-de-Clairac, en Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Côle, en Dordogne ; gentilé : Pétrus-Coliens
 Saint-Pierre-de-Colombier, dans l'Ardèche
 Saint-Pierre-de-Cormeilles, dans l'Eure
 Saint-Pierre-de-Coutances, dans la Manche
 Saint-Pierre-de-Curtille, en Savoie
 Saint-Pierre-de-Frugie, en Dordogne
 Saint-Pierre-de-Fursac, dans la Creuse
 Saint-Pierre-de-Genebroz, en Savoie ; gentilé : Saint-Pierrots
 Saint-Pierre-de-Jards, dans l'Indre
 Saint-Pierre-de-Juillers, dans la Charente-Maritime
 Saint-Pierre-de-la-Fage, dans l'Hérault
 Saint-Pierre-de-Lages, dans la Haute-Garonne
 Saint-Pierre-de-Lamps, dans l'Indre
 Saint-Pierre-de-l'Isle, dans la Charente-Maritime
 Saint-Pierre-dels-Forcats, dans les Pyrénées-Orientales
 Saint-Pierre-de-Maillé, dans la Vienne
 Saint-Pierre-de-Mailloc, dans le Calvados
 Saint-Pierre-de-Manneville, dans la Seine-Maritime
 Saint-Pierre-de-Méaroz, dans l'Isère
 Saint-Pierre-de-Mésage, dans l'Isère
 Saint-Pierre-de-Mézoargues, dans les Bouches-du-Rhône ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-de-Mons, en Gironde
 Saint-Pierre-de-Nogaret, dans la Lozère ; gentilé : Saint-Pierriens
 
 Saint-Pierre-d'Entremont, en Isère
 Saint-Pierre-d'Entremont, dans l'Orne ; gentilé : Entremontois
 Saint-Pierre-d'Entremont, en Savoie
 Saint-Pierre-de-Plesguen, commune française d'Ille-et-Vilaine ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-de-Rivière, dans l'Ariège
 Saint-Pierre-de-Salerne, dans l'Eure
 Saint-Pierre-des-Bois, dans la Sarthe
 Saint-Pierre-des-Champs, dans l'Aude ; gentilé : Saint-Pierrans
 Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire ; gentilé : Corpopétrussiens
 Saint-Pierre-des-Échaubrognes, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Pierre-de-Semilly, dans la Manche ; gentilé : Sémillais 
 Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l'Eure
 Saint-Pierre-des-Ifs, dans le Calvados
 Saint-Pierre-des-Ifs, dans l'Eure
 Saint-Pierre-des-Jonquières, dans la Seine-Maritime
 Saint-Pierre-des-Landes, dans la Mayenne
 Saint-Pierre-des-Loges, dans l'Orne
 Saint-Pierre-des-Nids, dans la Mayenne
 Saint-Pierre-des-Ormes, dans la Sarthe
 Saint-Pierre-de-Soucy, en Savoie ; gentilé : Saint-Pierrains
 Saint-Pierre-des-Tripiers, dans la Lozère ; gentilé : Saint-Pierriers
 Saint-Pierre-de-Trivisy, dans le Tarn ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-de-Varengeville, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Varengevillais
 Saint-Pierre-de-Varennes, en Saône-et-Loire
 Saint-Pierre-de-Vassols, en Vaucluse ; gentilé : Vassoliens
 Saint-Pierre-d'Exideuil, dans la Vienne ; gentilé : Exidoliens
 Saint-Pierre-d'Eyraud, dans la Dordogne ; gentilé : Pierrotins
 Saint-Pierre-d'Irube, dans les Pyrénées-Atlantiques ; gentilé : Saint-Pierrots
 Saint-Pierre-d'Oléron, dans la Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Bosguérard, dans l'Eure
 Saint-Pierre-du-Bû, dans le Calvados
 Saint-Pierre-du-Champ, dans la Haute-Loire
 Saint-Pierre-du-Chemin, dans la Vendée ; gentilé : Pétroviciniens
 Saint-Pierre-du-Fresne, dans le Calvados
 Saint-Pierre-du-Jonquet, dans le Calvados
 Saint-Pierre-du-Lorouër, dans la Sarthe
 Saint-Pierre-du-Mesnil, dans l'Eure
 Saint-Pierre-du-Mont, dans le Calvados ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-du-Mont, dans la Nièvre ; gentilé : San-Pétri-Montains 
 Saint-Pierre-du-Palais, dans la Charente-Maritime
 Saint-Pierre-du-Perray, dans l'Essonne ; gentilé : Saint-Perréens, Saint-Perreyens
 Saint-Pierre-du-Regard, dans l'Orne ; gentilé : Pétruviens
 Saint-Pierre-du-Val, dans l'Eure
 Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure
 Saint-Pierre-Église, dans la Manche ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, commune nouvelle créée le .
 Saint-Pierre-en-Faucigny, en Haute-Savoie ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-en-Port, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-en-Val, dans la Seine-Maritime
 Saint-Pierre-en-Vaux, dans la Côte-d'Or ; gentilé : Saint-Peter-Vallois
 Saint-Pierre-es-Champs, dans l'Oise
 Saint-Pierre-Eynac, dans la Haute-Loire
 Saint-Pierre-la-Bourlhonne, dans le Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-la-Bruyère, dans l'Orne
 Saint-Pierre-la-Cour, dans la Mayenne
 Saint-Pierre-Lafeuille, dans le Lot
 Saint-Pierre-la-Garenne, dans l'Eure
 Saint-Pierre-Langers, dans la Manche ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-la-Noaille, dans la Loire
 Saint-Pierre-la-Noue, dans la Charente-Maritime
 Saint-Pierre-la-Palud, dans le Rhône
 Saint-Pierre-la-Rivière, dans l'Orne
 Saint-Pierre-la-Roche, dans l'Ardèche
 Saint-Pierre-Laval, dans l'Allier
 Saint-Pierre-la-Vieille, dans le Calvados
 Saint-Pierre-Lavis, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-le-Bost, dans la Creuse
 Saint-Pierre-le-Chastel, dans le Puy-de-Dôme ; gentilé : Castelpétrussiens
 Saint-Pierre-le-Moûtier, dans la Nièvre ; gentilé : Saint-Pierrois 
 Saint-Pierre-lès-Bitry, dans l'Oise
 Saint-Pierre-les-Bois, dans le Cher ; gentilé : Pétrubosciens
 Saint-Pierre-lès-Elbeuf, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Saint-Pierrais
 Saint-Pierre-les-Étieux, dans le Cher
 Saint-Pierre-lès-Franqueville, dans l'Aisne
 Saint-Pierre-lès-Nemours, en Seine-et-Marne ; gentilé : Saint-Pierrois
 
 Saint-Pierre-le-Vieux, en Lozère ; gentilé : Saint-Pierreux
 Saint-Pierre-le-Vieux, en Saône-et-Loire
 Saint-Pierre-le-Vieux, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Saint-Pierrots
 Saint-Pierre-le-Vieux, dans la Vendée ; gentilé : Saint-Pétruscains
 Saint-Pierre-le-Viger, dans la Seine-Maritime ; gentilé : Saint-Pierrots
 Saint-Pierre-Montlimart, en Maine-et-Loire ; gentilé : Montlimartois
 Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-Roche, dans le Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-Saint-Jean, dans l'Ardèche
 Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados ; gentilé : Pétruviens
 Saint-Pierre-sur-Doux, dans l'Ardèche
 Saint-Pierre-sur-Dropt, en Lot-et-Garonne ; gentilé : Saint-Pierrois
 Saint-Pierre-sur-Erve, dans la Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Orthe, dans la Mayenne
 Saint-Pierre-sur-Vence, dans les Ardennes
 Saint-Pierre-Tarentaine, dans le Calvados
 Saint-Pierre-Toirac, dans le Lot

Anciennes communes françaises ayant Saint-Pierre dans leur nom 
 Saint-Pierre-à-Gouy, dans la Somme, associée à Crouy pour former Crouy-Saint-Pierre en 1972,
 Saint-Pierre-de-Nogaret, en Lot-et-Garonne, réunie avec celle de Gontaud pour former Gontaud-de-Nogaret en 1965,
 Saint-Pierre-lès-Calais, dans le Pas de Calais, absorbée par Calais en 1885,
Saint-Pierre-Quilbignon, dans le Finistère, absorbée par Brest en 1945.

Quartiers 
 Saint-Pierre, quartier d’Amiens ;
 Saint-Pierre, quartier de Bordeaux ;
 Saint-Pierre, quartier de Calais ;
 Saint-Pierre, quartier de Marseille ;
 Saint-Pierre, port sur la commune de Penmarch ;
 Saint-Pierre, quartier de Thionville.

Autres toponymes 
 Saint-Pierre, ancien faubourg de Lille intégré dans le périmètre urbain en 1670 (voir agrandissements de Lille) ;
 porte Saint-Pierre, ancienne porte de ville à Lille ;
 Ermitage Saint-Pierre, chapelle Saint-Pierre de Revel située à La Roque-Sainte-Marguerite (Aveyron).
 Canal Saint-Pierre (Lille), ancien canal intérieur de la ville de Lille
 Moulin Saint-Pierre (Lille), ancien moulin à Lille dont il reste un vestige
 Moulin Saint-Pierre, moulin à Fontvieille

Saint-Pierre, paroisse de Jersey
 Saint-Pierre-Port, capitale de Guernesey ; gentilé : Villais
 Saint-Pierre-du-Bois, paroisse de Guernesey ; gentilé : Saint-Pierrais



Saint-Pierre, commune de la Vallée d'Aoste

Saint-Pierre, municipalité du district de Moka

Bourg-Saint-Pierre, commune du canton du Valais
 Saint-Pierre-de-Clages, commune du canton du Valais

Autres toponymes

Édifices religieux 
 
 Basiliques
 Basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican
 Basilique des Saints-Pierre-et-Paul, à Saint-Hubert, en Belgique

Hôpitaux 
 Hôpital Saint-Pierre, un hôpital de Bruxelles en Belgique
 Clinique Saint-Pierre, un hôpital de Ottignies en Belgique

Odonymie 
 
 
 
 Impasse Saint-Pierre, voie du  de Paris.

Géographie 
 Lac Saint-Pierre, une réserve naturelle du Québec ;
 Puig Saint-Pierre, sommet des Pyrénées.
 Canal de Saint-Pierre, canal de la Nouvelle-Écosse

Voir aussi 
 Les Souliers de saint Pierre, film américain de Michael Anderson, sorti en 1968
 Saint Pierre, le titre d'une chanson de Jacques Brel
 Le Saint-Pierre, barque catalane classée monument historique.
 Saint-pierre désigne plusieurs espèces de poissons.
 St. Pierre Ferry, service de traversier entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Pierre (apôtre)